Месторождение природного газа — совокупность залежей природного газа и газоконденсата на определённой территории. Обычно занимает несколько сотен километров, для добычи используются газовые скважины.

Рациональная разработка газовых месторождений базируется на научной теории движения газа в пористой среде. Основоположником этой теории является академик Л. С. Лейбензон (классическая работа этого автора «Движение газов в пористой среде» вышла в 1929 году).

Классификация газовых месторождений 
Газовые месторождения классифицируется на:
 мелкие — до 10 млрд м³ газа;
 средние — 10 — 100 млрд м³ газа (Астрикс, Амангельды);
 крупные — 100—1000 млрд м³ газа (Ормен Ланге, Кенган, Хангиран);
 крупнейшие (гигантские) — 1 — 5 трлн м³ газа (Хасси-Рмель, Шах-Дениз, Гронингенское, Дхирубхай);
 уникальные (супергигантские) — 5 трлн м³ и более (Северное/Южный Парс, Уренгойское, Галкыныш).

Крупнейшие газовые месторождения 
Примечание: 1 фут кубический равен 0,028317 м³.

См. также 
 Мировые запасы природного газа
 Список стран по добыче природного газа

Примечания

Фоторепортажи

Ссылки